Indywidualny Puchar Ekstraligi 250 cm³ – coroczna seria turniejów, wyłaniająca zdobywcę Pucharu Ekstraligi wśród polskich młodych żużlowców w kategorii 250 ccm. Rozgrywana jest od 2019 roku.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Według zawodników

Według klubów

Przypisy

Bibliografia 
 Indywidualny Puchar Ekstraligi 250 ccm na Żużlu